Il doppio femminile  dell'Ordina Open 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Larisa Neiland e Brenda Schultz erano le detentrici del titolo ma solo la Savchenko ha partecipato in coppia con Ruxandra Dragomir.

Dragomir e Savchenko hanno perso in semifinale contro Eva Melicharová e Helena Vildová.

Melicharova e Vildova hanno battuto in finale 6–3, 7–6 Karina Habšudová e Florencia Labat.

Teste di serie
 Ruxandra Dragomir /  Larisa Neiland (quarti di finale)
 Sabine Appelmans /  Miriam Oremans (primo turno)
 Kristie Boogert /  Linda Wild (semifinali)
 Anke Huber /  Mary Pierce (semifinali)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

Ordina Open 1997